Геннекен () — устаревшая русская транскрипция французской фамилии Эннекен. Под ней в России были известны:

 Геннекен, Альфред Неокл (1842—1887) — французский драматург.
 Геннекен, Антуан (1786—1840) — французский писатель, политик, общественный деятель и адвокат.
 Геннекен, Виктор (1816—1854) — французский политический и общественный деятель.
 Геннекен, Иван Пётр (1770—1849) — второй лектор французского языка при Императорском Московском университете.
 Геннекен, Морис (1863—1926) — французский драматург.
 Геннекен, Филипп Огюст (1762—1833) — французский художник.
 Геннекен, Эмиль (1858—1888) — французский критик.

Примечания